Велма может означать:
 Велма Динкли — персонаж франшизы «Скуби-Ду»
 «Велма» — мультсериал о Велме Динкли.
 «Дафна и Велма» — фильм 2018 года.